EHL kan syfta på:

 EHL – en europeisk landhockey tävling 2007–, se Euro Hockey League
 EHL – en internationell europeisk ishockeyliga 1996–2000, se European Hockey League
 EHL – Eastern Hockey League (1933–1973) – en tidigare liga i Nordamerika
 EHL – Eastern Hockey League (1978–1981) – en tidigare liga i Nordamerika
 EHL – Eastern Hockey League (2013–) – en liga i Nordamerika